«Билли Саммерс» () — детективный роман американского писателя Стивена Кинга, опубликованный 3 августа 2021 года. В России книга вышла в марте 2022 года в издательстве АСТ.

Сюжет 
Билли Саммерс — 44-летний киллер и бывший снайпер морской пехоты США, который соглашается только на убийство по настоящему плохих людей. Он решает уйти на покой, и сотрудничавший с ним мафиози Ник Маджарян предлагает ему последнюю работу, за которую заплатят 500 тыс. долл. авансом вперед и 1,5 млн. долл. — после её завершения.

Целью является наёмный убийца Джоэл Аллен, который арестован за убийство выигравшего у него целое состояние в покер человека. Аллен решает заключить сделку со следствием, утверждая о наличии у него по настоящему ценной информации. Билли придётся провести некоторое время под прикрытием в качестве жителя небольшого городка Мидвуд на юге США, куда будут экстрадировать Аллена и где для него арендовано офисное помещение. Билли прибывает в город как писатель Дэвид Локридж, которому его агент-издатель поручил ходить в офис и писать каждый день, пытаясь уложиться в срок и написать перспективный дебютный роман. Из офиса открывается прямой вид на здание суда, куда в конечном итоге доставят Джоэла Аллена, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве. Билли должен выстрелить и убить его в это время, а затем исчезнуть.

Публикация 
Стивен Кинг впервые рассказал о своей новой книге в апреле 2020 года в интервью на National Public Radio. В том же месяце, разговаривая во время стрима с Джоном Гришемом, он уточнил, что это будет криминальный роман о наёмном убийце. Официально «Билли Саммерс» был анонсирован 28 января 2021 года на страницах журнала Entertainment Weekly. Книга была опубликована 3 августа 2021 года издательством Scribner.

Экранизация 
В феврале 2022 года было объявлено о планах экранизировать роман. Продюсерами проекта стали Джей Джей Абрамс, Стивен Кинг, Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц. В приуроченном к выходу романа интервью журналу «Rolling Stone» писатель называл Джейка Джилленхола как хорошего кандидата на главную роль.

Аудиокниги
Англоязычное издание - текст читает Пол Спаркс (2021). 

Русскоязычное издание - текст читает Игорь Князев (2021)

Примечания

Ссылки

 Роман на сайте Лаборатория фантастики 
 "Билли Саммерс" на официальном сайте Стивена Кинга

Романы Стивена Кинга
Романы 2021 года
Криминальные романы
Романы о писателях